Українські актори дубляжу — актори, що дублюють іноземні фільми українською мовою.

Перелік українських акторів дубляжу 
 Олександр та Назар Задніпровський
 Костянтин та Дмитро Лінартович
 Станіслав та Микола Боклан
 Петро та Дмитро Сова
 Євген та Максим Сінчуков
 Ольга та Наталя Сумська
 Лідія та Дарина Муращенко
 Анатолій, Тетяна,  Анастасія та Єлизавета Зіновенко
 Євген Пашин
 Олег Лепенець
 Олександр Завальський
 Юрій Коваленко
 Дмитро Завадський
 Андрій Твердак
 Євген Малуха
 Борис Георгієвський
 Валерій Шептекіта
 Юрій Висоцький
 Валерій Легін
 Василь Мазур
 Сергій Озіряний
 Володимир Ніколаєнко
 Роман Чупіс
 Олег Стальчук
 Юрій Гребельник
 Роман Семисал
 Андрій Середа
 Максим Кондратюк
 Володимир Нечепоренко
 Євген Нищук
 Олександр Ігнатуша
 Іван Розін
 Юрій Кудрявець
 Олександр Погребняк
 Павло Скороходько
 Михайло Жонін
 Андрій Федінчик
 Павло Лі
 Михайло Войчук
 Євген Сардаров
 Денис Жупник
 Сергій Юрченко
 Ірина Дорошенко
 Ганна Левченко
 Людмила Ардельян
 Лариса Руснак
 Наталя Ярошенко
 Олена Яблочна
 Ольга Радчук
 Олена Узлюк
 Катерина Буцька
 Катерина Брайковська
 Наталя Денисенко
 Людмила Чиншева
 Наталя Задніпровська-Плахотнюк
 Олена Борозенець
 Антоніна Хижняк
 Ганна Кузіна
 Інна Капінос
 Валентина Гришокіна
 Надія Кондратовська
 Ганна Сагайдачна
 Вероніка Лук'яненко
 Ірина Грей
 Назар Стригун
 Ігор Гнєзділов
 Станіслав Щокін
 Олександр Форманчук
 Руслан Драпалюк
 Микита Вакулюк
 Михайло Кришталь
 В'ячеслав Гіндін
 Андрій Самінін
 Михайло Кукуюк
 Олексій Богданович
 Богдан Бенюк
 Остап Ступка
 Віктор Андрієнко
 Микола Луценко
 Юрій Горбунов
 Павло Костіцин
 Володимир Кокотунов
 Володимир Остапчук
 Олеся Жураківська
 Ірма Вітовська
 Лілія Ребрик
 Тамара Яценко
 Віталіна Біблів
 Людмила Барбір
 Ірина Кудашова

Примітки